Miejscowości w USA:
 Lockport – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Lockport – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Lafourche
 Lockport – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Lockport – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
Gminy w USA:
 Lockport (ang. Lockport Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Lockport (ang. Lockport Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Haskell
 Lockport (ang. Lockport Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Lockport (ang. Lockport Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara